

Musica 
 Ball and Chain – canzone di Big Mama Thornton, resa famosa nella cover di Janis Joplin
 Ball and Chain – traccia dell'album Once Again dei Barclay James Harvest del 1971
 Ball and Chain – singolo di Elton John del 1982, dall'album Jump Up!
 Ball and Chain – singolo degli XTC del 1982, dall'album English Settlement
 Ball and Chain – traccia dell'album Badlands dei Badlands del 1989
 Ball and Chain – traccia dell'album Flesh & Blood dei Poison del 1990
 Ball and Chain – singolo dei Social Distortion del 1990, dall'album Social Distortion 
 Ball and Chain – traccia della ristampa dell'album The Good The Bad The Waysted dei Waysted del 1995
 Ball & Chain – singolo di Paul Young del 1997
 Ball and Chain – traccia dell'album Just for You di Lionel Richie del 2004
 Ball and Chain – traccia dell'album Who's Your Momma di Anouk del 2007
 Ball and Chain, singolo dei The Who del 2019

Televisione 
 La sindrome di Stoccolma (Ball and Chain) – episodio della quarta stagione di Ghost Whisperer - Presenze